Jan Wils (architect) (1891-1972)
Jan Wils (beeldhouwer) (1953)
Jan Wils (schilder) (1603-1666)